Ива́н Евге́ньевич Вишне́вский (; ) — советский футболист, защитник. Мастер спорта (1984).

Биография 
Родился в селе Миролюбовка, недалеко от Тернополя. Окончив школу, поступил в ПТУ, затем устроился на работу плиточником.

В армии выступал за сборную своего стройбата. После возвращения из армии играл в любительской команде тернопольского завода «Квадра». В этих играх был замечен тренерами винницкого «Локомотива», выступавшего тогда во второй союзной лиге.

В 1982 году перешёл в московский «Спартак». В одной из первых игр чемпионата Вишневский получил травму паховых колец и решил вернуться обратно в Винницу.

В 1984 году перешёл в днепропетровский «Днепр», в составе которого стал чемпионом СССР 1988 года. В том же году вошёл в состав сборной СССР, завоевавшей серебряные медали чемпионата Европы.

В 1989—1992 годах играл в Турции за «Фенербахче» и «Сарыеспор», завершив карьеру игрока из-за травм. После возвращения на Украину работал вторым тренером в винницкой «Ниве» и «Днепре».

Скончался 11 мая 1996 из-за образовавшейся в 1988 году меланомы.

Достижения 
 Чемпионат СССР:
 Чемпион (1): 1988
 Серебряный призёр (2): 1987, 1989
 Бронзовый призёр (2): 1984, 1985
 Обладатель Кубка СССР: 1989

Ссылки 
 Еврокубковая статистика по сезонам на КЛИСФ
 На сайте «Сборная России по футболу»
 Спортивный некрополь
 «В бане сковырнул родинку, пошли метастазы». Нелепая смерть футболиста «Спартака» и сборной СССР Вишневского

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Сарыер»
Футбольные тренеры Украины
Умершие от меланомы
Похороненные на Запорожском кладбище